Умар () — арабское имя, а также фамилия.

Носители имени 
 Умар ибн аль-Хаттаб (581—644) — второй Праведный халиф.
 Умар ибн Абу Рабиа (644—712) — арабский лирический поэт, основатель «омаритского» направления поэзии (омариды).
 Умар ибн Абдул-Азиз (682—720) — омейядский халиф, правивший в 717—720.
 Умар-хан (1787—1822) — седьмой правитель узбекской династии мингов в Кокандском ханстве.
 Умар-Шейх-мирза (1456—1494) — амир Ферганы с 1469 года, праправнук амира Тамерлана, отец Бабура.
 Умар Фарук Абдулмуталлаб (род. 1986) — активист «Аль-Каиды», пытавшийся взорвать пассажирский самолёт Airbus А330.

Носители фамилии 
 Умар, Амину (род. 1985) — нигерийский футболист.
 Умар, Ахмад (род. 1972) — эмир сомалийской исламистской группировки «Харакат аш-Шабаб».
  (род. 1998) — нигерийский футболист.
 Умар, Садик (род. 1997) — нигерийский футболист.

См. также 
 
 Умара — остров в восточной части Тауйской губы
 Умар — персонаж комиксов издательства Marvel Comics